

Astronomia 
 Whitman – cratere meteoritico di Mercurio

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Whitman – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Whitman –  comunità della contea di Grant, Nebraska
 Contea di Whitman – contea dello stato di Washington

Persone 
 Charles Otis Whitman –  etologo, biologo e docente statunitense
 Charles Whitman – militare statunitense
 Gayne Whitman – attore e sceneggiatore statunitense
 Keith Fullerton Whitman – musicista statunitense
 Mae Whitman – attrice e doppiatrice statunitense
 Malcolm Whitman – tennista statunitense
 Marcus Whitman – medico e missionario statunitense
 Meg Whitman – dirigente d'azienda e politica statunitense
 Slim Whitman – cantante statunitense
 Stuart Whitman – attore statunitense
 Walt Whitman – attore statunitense
 Walt Whitman – poeta e scrittore statunitense

Altro
 Dane Whitman – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Debra Whitman – personaggio dei fumetti della Marvel Comics